Fortune (IPA: [], ; frz.: Schicksal, Glück, Vermögen, im allgemeinen Sprachgebrauch wird damit auch wirtschaftlicher Erfolg bezeichnet) bezeichnet:
 Fortune (Zeitschrift), ein amerikanisches Wirtschaftsmagazin
 HMS Fortune, einen britischen Zerstörer im Zweiten Weltkrieg
 The Fortunes, eine britische Gesangsgruppe
 Fortune (Computerprogramm), ein Computerprogramm
 Fortune (Schiffstyp), einen Standard-Frachtschiffstyp, der ab 1970 von der japanischen Werft IHI gebaut wurde
 Fortune (Album), ein LP-Album des amerikanischen Sängers und Rappers Chris Brown
 Fortune (Newfoundland and Labrador), ein Ort in Kanada
 Fortune (Insel), Insel in den Philippinen
 eine Balladenbearbeitung von John Dowland

Fortune oder Fortuné ist der Familienname folgender Personen:
 Brian Fortune, irischer Schauspieler
 Clayton Fortune (* 1982), englischer Fußballspieler
 Dion Fortune (1890–1946), walisische Okkultistin, Rosenkreuzerin, Theosophin und Autorin
 Frederick Fortune (1921–1994), US-amerikanischer Bobsportler
 George Fortune (1931–2019), US-amerikanischer Opernsänger
 Heather Fortune, US-amerikanische Flötistin, Multiinstrumentalistin, Arrangeurin, Komponistin und Musikpädagogin
 John Fortune († 2013), britischer Komiker
 Jonathan Fortune (* 1980), englischer Fußballspieler
 Julie Fortune (* 1962), US-amerikanische SF-Schriftstellerin, siehe Rachel Caine
 Kristin Fortune, US-amerikanische Eiskunstläuferin
 Leah Fortune (* 1990), brasilianisch-amerikanische Fußballspielerin
 Marc-Antoine Fortuné (* 1981), französischer Fußballspieler
 Quinton Fortune (* 1977), südafrikanischer Fußballspieler
 Reo Franklin Fortune (1903–1979), US-amerikanischer Anthropologe
 Robert Fortune (1812–1880), englischer Gärtner und Forschungsreisender
 Robert Fortune Sanchez (1934–2012), US-amerikanischer Geistlicher, Alterzbischof von Santa Fe
 Robert Fortune (Regisseur), französischer Regisseur
 Seán Fortune (1954–1999), Priester der römisch-katholischen Kirche in Irland
 Sonny Fortune (1939–2018), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Timothy Thomas Fortune (1856–1928), US-amerikanischer Journalist und Bürgerrechtler

Fortuné ist der Name
 des Hundes von Joséphine Beauharnais, der Gattin Napoléons I., siehe Fortuné (Mops)

Siehe auch:

 Fortun
 Fortuna (Begriffsklärung)
 Timothy Thomas Fortune House